Bouça (Covilhã) - aldeia da freguesia de Cortes do Meio, concelho da Covilhã no distrito de Castelo Branco
 Bouça (Mirandela) — freguesia do concelho de Mirandela no distrito de Bragança
 Bouça Cova — freguesia do concelho de Pinhel no distrito da Guarda
 Bouças — antiga denominação do concelho de Matosinhos no distrito do Porto
 Bouças (Gondoriz) — aldeia da freguesia de Gondoriz no concelho de Terras de Bouro
 Bouçã — pequena localidade da freguesia das Bairradas no concelho de Figueiró dos Vinhos no distrito de Leiria

Ver também
 
 Bouçoães